Ириков — фамилия:
 Ириков, Валерий Алексеевич (род. 1941) — декан Факультета управления и прикладной математики МФТИ в 1987-1997 годах, сделавший серьёзный вклад в переориентирование факультета в новых экономических условиях.
 Ириков, Николай Романович (1921 - 16 мая 1943) — Герой Советского Союза.